Агрономія — наука сільськогосподарського виробництва
 Агрономія (Арбузинський район) — село, Миколаївська область, Арбузинський район